Hasl steht für:

 Hasl (Wurmsham), Gemeindeteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Hasl ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Hasl (* 1957), deutscher Redakteur, Kabarettist, Kommunikationschef des Südwestrundfunks